Джордж Уо́ттс:
 Уоттс, Джордж (Григорий Степанович Вац; 1932—2020) — советский переводчик-синхронист, диктор и журналист.
 Уоттс, Джордж Фредерик (1818—1898) — английский живописец, портретист и жанрист, примкнувший к прерафаэлитам.